Die Saison 2021/22 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 6. Oktober 2021 und endete mit dem letzten Playoff-Finalspiel am 8. Mai 2022. Allianz MTV Stuttgart setzte sich im Playoff-Finale gegen den SC Potsdam durch und wurde damit deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Dresdner SC
 Schwarz-Weiss Erfurt
 USC Münster
 VC Neuwied 77
 SC Potsdam
 SSC Palmberg Schwerin
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl Lotto Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd war der VC Neuwied 77. Das deutsche Nachwuchsteam VC Olympia Berlin spielte in dieser Saison wieder in der 2. Bundesliga Nord.

Hauptrunde 
Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2021/22 aus zwölf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze qualifizierten sich für die Playoffs, die vom 5. April bis zum 8. Mai 2022 stattfanden. Bis auf das Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 

 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Mannschaftskader (PDF; 2,1 MB)

2021 22
Volleyballsaison 2021/22